De Pholidosauridae zijn een familie van uitgestorven aquatische neosuchide mesoeucrocodylische Crocodylomorpha. Fossielen zijn gevonden in Europa (Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zweden), Afrika (Algerije, Niger, Mali, Marokko en Tunesië), Noord-Amerika (Canada en de Verenigde Staten) en Zuid-Amerika (Brazilië en Uruguay). De pholidosauriden verschenen voor het eerst in het fossielenbestand tijdens het Bathonien van het Midden-Jura. Jouve & Jalil (2020) beschreven postcraniaal materiaal van een pholidosauride uit het Paleoceen (Danien) van het Ouled Abdoun-bekken (Marokko), dat het meest recente voorkomen van de familie vertegenwoordigt. De auteurs herinterpreteerden ook de vermeende dyrosauride Sabinosuchus uit het Maastrichtien als een pholidosauride, en voerden aan dat ten minste twee onafhankelijke pholidosauride lijnen het Maastrichtien bereikten, waaronder één het Krijt-Paleogeen uitsterven overleefde. Vóór de publicatie van deze studie dacht men dat de familie uitgestorven was tijdens het Laat-Turonien van het Laat-Krijt.

Sarcosuchus is een van de bekendste pholidosauriërs. Hij wordt verondersteld lengtes te hebben bereikt tot negenhonderdvijftig centimeter en woog tot 4,3 ton. Van één geslacht, Suchosaurus, waarvan ooit werd gedacht dat het een pholidosauride was, is sindsdien aangetoond dat het een spinosauride theropode dinosauriër is (incertae sedis binnen Baryonychinae; mogelijk een jonger synoniem van Baryonyx). Terminonaris uit het Cenomanien was de pholidosauride soort die tijdens het Laat-Krijt de meest voorkomende bleek te zijn.

Fylogenie 
Pholidosauridae wordt meestal beschouwd als het nauwst verwant aan de Dyrosauridae. De verwantschap tussen deze groepen is echter niet volledig begrepen. Pholidosauridae kunnen monofyletisch, parafyletisch of zelfs polyfyletisch zijn in relatie tot Dyrosauridae. Fortier, Perea & Schultz (2011) vonden bijvoorbeeld dat de familie monofyletisch was en twee hoofdlijnen omvatte: de Elosuchus-Meridiosaurus-lijn en de Pholidosaurus-lijn. Het onderstaande cladogram toont hun fylogenetische analyse, die is gebaseerd op een uitgebreide versie van de analyse van Pol en Gasparini (2009).

de Andrade et alii (2011) heeft een parafyletische traditionele Pholidosauridae gevonden. In hun analyse bleek de Elosuchus-lijn basaal te zijn ten opzichte van de Pholidosaurus-lijn + Dyrosauridae. Ze gebruikten de naam Elosuchidae voor de Elosuchus-lijn en beperkten Pholidosauridae tot zijn typegeslacht. Het volgende cladogram vereenvoudigde na hun analyse.

Uitgestorven Crocodylomorpha